Die Scottish Football League First Division wurde 1979/80 zum fünften Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die fünfte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1979/80 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann das Team von Heart of Midlothian, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1980/81 sicherte. Neben den Hearts stieg auch der Zweitplatzierte Airdrieonians FC auf. Absteigen in die Second Division mussten der FC Arbroath und FC Clyde. Torschützenkönig mit 22 Treffern wurden John Brogan vom FC St. Johnstone und Sandy Clark vom Vizemeister aus  Airdrie.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1979/80 bei statto.com
 Scottish First Division 1979/80 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1979/80
1979 80